Eiko es un nombre femenino japonés. Es el nombre de:
 Eiko Ishioka (石岡瑛子, 1939-), diseñadora japonesa;
 Eiko Koike (小池栄子, 1980-), idol y seiyū japonesa;
 Eiko Shimamiya (島みやえい子), cantante japonesa.

También es el nombre de los siguientes personajes ficticios:
 Eiko Carol, de Final Fantasy IX;
 Eiko Hoshina, de Maria-sama ga miteru;
 A-Ko (Eiko Magami), de Proyecto A-Ko.

Nombres femeninos
Nombres japoneses